Martina Hingis e Sabine Lisicki erano le detentrici del titolo, ma la Hingis ha deciso di partecipare in coppia con Sania Mirza. La Lisicki non ha preso parte alla competizione.

Martina Hingis e Sania Mirza hanno sconfitto in finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina per 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (campionesse)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Hsieh Su-wei /  Flavia Pennetta (secondo turno)

  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Peng Shuai /  Lucie Šafářová (ritirate)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (semifinale)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

Tabellone 

Miami Open
WTA Tour 2015